Летучая:

Корабли 
 «Летучая» — галера Балтийского флота Российской империи 1727 года постройки.
 «Летучая» — галера Балтийского флота Российской империи 1728 года постройки.
 «Летучая» — галера Балтийского флота Российской империи 1741 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Летучая» — галера Балтийского флота Российской империи 1750 года постройки.
 «Летучая» — шебека Балтийского флота Российской 1788 года постройки.

Персоналии 
 Летучая, Елена Александровна — российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер.

См. также